Mühlen Eichsen, een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Mühlen (Stiermarken), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken